Командные соревнования по теннису на XVI летних Азиатских играх прошли с 13 по 16 ноября в Aoti Tennis Centre.

Общая информация 
Сборная Китая, даже в отсутствии одного из своих лидеров (Чжэн Цзе) одержала уверенную победу на турнире, выиграв восемь из восьми матчей, где имелась турнирная интрига. В финале от рук главной китайской команды пала вторая сборная — команда Тайваня.

В полуфиналой стадии играли все четыре сеянные команды, а в финале, как и в мужском турнире, сыграли первый и третий номер посева. Оба раза оказываются сильнее более высокосеяные команды.

Призёры

Посев 
Первые две команды посева начинают турнир со второго раунда.

 ' (Титул, Золотая медаль)
  (Полуфинал, Бронзовая медаль)

<ol start="3">
 ''(Финал, Серебряная медаль)
 ''(Полуфинал, Бронзовая медаль)

Ход турнира

Сетка

Подробные результаты финала

Ссылки 
 Результаты турнира